Бьельса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 202.4 км². Население — 511 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски